Als Weltmeisterschaft 1995 oder WM 1995 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1995 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1995
 Badminton-Weltmeisterschaft 1995
 Bandy-Weltmeisterschaft 1995
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1995
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1995
 Bob-Weltmeisterschaft 1995
 Boxweltmeisterschaften 1995
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1995
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1995
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1995
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1995
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1995
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1995
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1995
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1995
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1994/95
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1995/96
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1995
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1995
 Faustball-Weltmeisterschaft 1995
 Fechtweltmeisterschaften 1995
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1995
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1995
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1995
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1995
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1995
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1995
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1995
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1995
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1995
 Judo-Weltmeisterschaften 1995
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1995
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1995
 Kurzbahnweltmeisterschaften 1995
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1995
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1995
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1995
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1995
 Netball-Weltmeisterschaft 1995
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1995
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1995
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1995
 Poloweltmeisterschaft 1995
 Rallye-Weltmeisterschaft 1995
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1995
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 1995
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1995
 Ringer-Weltmeisterschaften 1995
 Ruder-Weltmeisterschaften 1995
 Rugby-Weltmeisterschaften
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1995
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1995
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1995
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1995
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1995
 Snookerweltmeisterschaft 1995
 Snowboard-Weltmeisterschaft 1995
 Speedski-Weltmeisterschaft 1995
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1995
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1995
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1995
 Superbike-Weltmeisterschaft 1995
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1995
 Tischtennisweltmeisterschaft 1995
 Turn-Weltmeisterschaften 1995
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1995
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1995
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1995

!
Weltmeisterschaften nach Jahr